Le gare di tennistavolo femminile a squadre dei XV Jeux des îles si sono svolte dal 24 al 25 maggio 2011 al PalaUditore di Palermo. Hanno preso parte alle gare le selezioni di Sicilia, Sardegna, Azzorre, Madera e Jersey.

Round Robin

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata 

XV Jeux des îles
 15